

Geografia 
 Monte Pagliano – monte italiano delle Marche e del Parco nazionale dei Monti Sibillini
 Monte Pagliano – monte italiano del Piemonte, nelle Alpi Cozie
 Pagliano – frazione del comune italiano di Esanatoglia
 Pagliano – frazione del comune italiano di Lettere
 Pagliano – sito archeologico nel comune italiano di Orvieto

Persone 
 Eleuterio Pagliano (1826-1903) – pittore italiano 
 Girolamo Pagliano (1801-1881) – chimico, imprenditore e impresario teatrale italiano
 Giulio Pagliano (1882-1932) – pittore italiano 
 Mario Pagliano (1915-1991) – calciatore italiano
 Maurizio Pagliano (1890-1917) – aviatore italiano
 Salvatore Pagliano (1852-1937) – magistrato e senatore italiano